Viburnum – kalina, rodzaj roślin z rodziny piżmaczkowatych
 Viburnum – miasto w Stanach Zjednoczonych, w stanie Missouri